Nowina est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Nowina, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 de la localité de Nowina, dans le powiat de Piła ;
 de la localité de Nowina, dans le powiat de Szamotuły.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Nowina, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Nowina, dans la voïvodie de Poméranie ;
 du village de Nowina, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.